Lockport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lockport (Illinois)
Lockport (Louisiana)
Lockport (New York)
South Lockport (New York)